Aven steht für:

 eine Ortschaft der Schweizer Gemeinde Conthey im Kanton Wallis
 ein Fluss in Schottland, siehe Avon (Spey)
 Aven (Fluss), Küstenfluss in Frankreich, Region Bretagne
 Pont-Aven, französische Gemeinde im Département Finistère